Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2002/03.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 21 июня 2002 года в Женеве.

Первые матчи прошли 17 июля, ответные — 24 июля 2002 года.

{{ДваМатча|Каунас||2:3|Динамо (Тирана)'||2:3||0:0|}}

|}

 Первые матчи 

 Ответные матчи 

 Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 21 июня 2002 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.Первые матчи прошли 31 июля, ответные — 7 августа 2002 года.

|}

 Первые матчи 

 Ответные матчи 

 Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 26 июля 2002 года в Ньоне.Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.''

Первые матчи прошли 13-14 августа, ответные — 27-28 августа 2002 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2002/2003